Boggia steht für:
 Boggia (Mera), Nebenfluss der Mera in der Lombardei (Italien)
 Stefano Boggia (* 1980), italienischer Radrennfahrer